Bloomer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bloomer Township (Arkansas)
 Bloomer Township (Michigan)
 Bloomer Township (Minnesota)